Râul Valea Cheii se poate referi la următoarele cursuri de apă din România:

 Râul Valea Cheii - afluent al râului Dâmbovița în zona Bădeni.
 Râul Valea Cheii - afluent al râului Dâmbovița în zona Podu Dâmboviței, numit și Râul Cheia.
 Râul Valea Cheii - afluent al râului Gemenea
 Râul Valea Cheii - afluent al râului Geoagiu
 Râul Valea Cheii - afluent al râului Mara
 Râul Valea Cheii - afluent al Pârâului Mic
 Râul Valea Cheii - afluent al Râului Mare

Vezi și 
 Râul Cheia (dezambiguizare)
 Râul Cheii (dezambiguizare)
 Râul Cheița (dezambiguizare)

Toponime românești